Joanna Grudzinska est une réalisatrice, autrice, actrice, productrice franco-polonaise.

Biographie 

Elle est membre du collectif 50/50 qui a pour but de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel.

Filmographie

Réalisatrice 
 2022 : « Tout de moi ne disparaîtra pas, une vie de Zuzanna Ginczanka » ( documentaire )
 2017 :  "Révolution Ecole 1918-1939" ( documentaire)
 2014 : Loups solitaires en mode passif (court métrage)
 2010 : K.O.R. (documentaire)
 2004 : Je veux quelque chose et je ne sais pas quoi (court métrage)
 2003 : La roue tourne (court métrage)

Notes et références

Liens externes 

 Joanna Grudzińska sur Unifrance

Actrice polonaise de cinéma
Naissance en juillet 1977
Naissance à Varsovie